Административно Доминика делится на 10 приходов (округов). Каждый из них назван в честь какого-либо святого. Все округа (приходы) имеют выход к морю. Приходы имеют выборное самоуправление. Десять звёзд на флаге Доминики символизируют приходы.

Список округов

Ссылки 
 Commonwealth of Dominica, Population and Housing Census — 2001. Roseau, Dominica: Central Statistical Office, Ministry of Finance and Planning, Kennedy Avenue, 2001.

Примечания